Willdenowia désigne :
 Willdenowia : un genre de plantes endémiques du fynbos de la province du Cap occidental en Afrique du Sud ;
 Willdenowia : une revue scientifique éditée par le Jardin botanique de Berlin.

Tous deux sont dédiés au botaniste allemand Carl Ludwig Willdenow (1765-1812), directeur du jardin botanique de Berlin.